Huckaby ist der Familienname folgender Personen:

 Jerry Huckaby (* 1941), US-amerikanischer Politiker
 Ken Huckaby (* 1971), US-amerikanischer Baseballspieler
 Mike Huckaby (1965–2019), US-amerikanischer DJ
 Steffany Huckaby, US-amerikanische Schauspielerin

Huckaby bezeichnet außerdem:

 Mount Huckaby, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Siehe auch:

 Mike Huckabee, US-amerikanischer Politiker